Southern League 1898–99 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 34 hold, der var opdelt i to divisioner med 14 og 20 hold. Division Two var blevet udvidet fra 12 til 20 hold, hvilket medførte at den blev opdelt i to regionale puljer. Division One blev vundet af Southampton FC, som dermed vandt ligaen for tredje gang.

Resultater

Division One

Division Two

Division Two London

Division Two South West

Testkampe 
De to lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod vinderne af de to Division Two-puljer om op- og nedrykning mellem divisionerne. Royal Artillery tabte 1-4 til Cowes, som dermed blev oprykket. Efter sæsonen blev Royal Artillery FC nedlagt, men genopstod som Portsmouth FC, der blev valgt til Division One. Kampen mellem Sheppey United FC og Thames Ironworks FC sluttede uafgjort, og dermed fik Sheppey United lov at blive i Division One, mens Thames Ironworks blev rykket op i den bedste række.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev følgende nye hold valgt ind i Division One:
 Bristol Rovers FC
 Queens Park Rangers FC
Følgende nye hold blev valgt ind i Division Two, der blev opdelt i to puljer, Division Two London og Division Two South West:
 Dartford FC
 Grays United FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899